Příjmení Tolman nosí více významných osobností:

 Allison Tolman (* 1981) – americká televizní a filmová herečka
 Břetislav Tolman (1873–1937) – profesorem vodního stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Praze
 Edward Tolman (1886–1959) – americký psycholog
 Richard Tolman (1881–1948) – americký matematický fyzik a fyzikální chemik

Podobný název
 Tolmin – město ve Slovinsku